Dissemond ist der Familienname folgender Personen
 Joachim Dissemond (* 1968), deutscher Arzt, Wissenschaftler und Autor
 Paul Dissemond (1920–2006), deutscher Priester und Generalsekretär der Berliner Bischofskonferenz